Tai kan syfta på:

 Taispråk –  en grupp av språk inom språkfamiljen tai–kadaispråk i och omkring Sydöstasien
 Taifolk – en folkgrupp i nordöstra Indien
 Taitrosor – en typ av trosor
 Tai (Digimon) – en karaktär i Digimon
 TAI – en tidsskala som bestäms genom en sammanvägning av mätvärden från olika atomur, se Temps Atomique International